Николай Алхо (; 12 марта 1993, Хельсинки, Финляндия) — финский футболист, защитник клуба «Волос» и сборной Финляндии.

Карьера 
Футбольную карьеру начал в финском «Клуби-04», фарм-клубе «ХИКа». В 2012 году подписал контракт с основной командой и был отдан в аренду в «Лахти» на один сезон. По окончании аренды вернулся в «ХИК». 13 июня 2013 года он сыграл свой первый матч в чемпионате за «ХИК» и сделал дубль в домашней игре против «Интера». Вскоре после успешного выступления в команде он подписал контракт, рассчитанный до конца 2015 года. В 2014 году «ХИК» квалифицировался в групповой этап Лиги Европы. Алхо забил решающий гол в ворота венского «Рапида» в отборочном матче. Алхо играл в клубе до конца 2016 года.

В январе 2017 года стал игроком шведского «Хальмстада». 

В 2018 году Алхо вернулся в «ХИК». После успешного сезона клуб стал чемпионом Финляндии. Это был 4-й завоёванный внутренний чемпионат Алхо за карьеру. В сезоне 2018 года Он также играл в качестве правого защитника бывшего тренера клуба Мика Лехкосуо. Алхо, известный своей скоростью и агрессивностью, идеально подходил для современного защитника. Он сделал прорыв и провёл успешный сезон, как и в сезоне 2019 года.

В 2021 году подписал контракт с венгерским клубом «МТК Будапешт».

24 января 2014 года дебютировал за национальную сборную Финляндии в товарищеском матче против сборной Омана. 29 мая 2021 года Алхо был вызван на товарищеский матч перед Евро-2020 против Швеции.

Личная жизнь 
Биологический отец Алхо - выходец из Ганы, а его мать - финка. Вскоре после этого он был усыновлён своей матерью-англичанкой и отцом-финном и вырос в Эспоо со своей младшей сестрой, также усыновлённой. Он является носителем как английского, так и финского языков. Большую часть своего детства Алхо посещал Международную школу Хельсинки, прежде чем перевестись в спортивную среднюю школу, старшую среднюю школу Мякелянринне.

Примечания

Ссылки 
  Profile at palloverkko.palloliitto.fi
   
   
   
   
   
   
  

Футболисты Финляндии
Игроки сборной Финляндии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Финляндии по футболу
Игроки ФК «Клуби 04»
Игроки ФК ХИК
Игроки ФК «Лахти»
Игроки ФК «Хальмстад»
Игроки ФК МТК